Brugelette is een plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 3000 inwoners. Brugelette ligt enkele kilometer ten zuidoosten van de stad Aat (Ath). Op Gages na liggen al de dorpskernen aan de Oostelijke Dender.

Brugelette staat vooral gekend omwille van Pairi Daiza.

Kernen 
Op Gages na liggen al de dorpskernen aan de Oostelijke Dender.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

 (*) De zetelverdeling voor dit jaar ontbreekt of is onvolledig op de verkiezingsdatabase.

Afbeeldingen

Geboren 
 Jean Leblond (1920), atleet

Trivia
Sint-Vincentius is de patroonheilige van Brugelette.

Zie ook 
 Pairi Daiza (dierenpark)
 Kasteel van Attre
 Lijst van beschermd erfgoed in Brugelette

Plaats in Henegouwen